Grogol kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Grogol (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Grogol (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,58, long 108,49), 
 Desa Grogol (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 109,79), 
 Desa Grogol (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 110,61), 
 Kelurahan Grogol, administrativ by, Jakarta, 
 Desa Grogol (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,46, long 112,66), 
 Desa Grogol (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 109,13), 
 Desa Grogol (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,00, long 111,55), 
 Desa Grogol (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,66, long 108,52), 
 Desa Grogol (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,69, long 112,93), 
 Desa Grogol (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 112,26), 
 Kecamatan Grogol (distrikt i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Grogol (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 111,96), 
 Desa Grogol (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 114,32), 

Robotskapade Indonesienförgreningar